Архимандри́т Варсоно́фий (в миру Васи́лий Григо́рьевич Толсту́хин; , ,  — , , Марокко) — архимандрит Русской православной церкви, строитель и первый настоятель храма Воскресения Христова в Рабате.

Биография 
Родился в 1887 году в городе Епифань Тульской губернии. Его родители: Григорий Спиридонович Толстухин (1847) и Анастасия Александровна (1856), в девичестве Жилина. Крестили сына в храме Архистратига Михаила села Красное на Буйце Епифанского уезда Тульской губернии в имении графа А. В. Олсуфьева.

В 1901 году, по окончании городского училища, в возрасте четырнадцати лет, поступил в Спасо-Преображенский Валаамский монастырь. Послушание проходил с 1907 года при архиерейском доме архиепископа Финляндского Сергия (Страгородского).

С 1909 года — катехизатор в Карельской миссии.

Послушник с 1909, монах — с 1910 года. В 1910 году рукоположен в сан иеродиакона.

После революции в связи с изменением государственных границ оказался на территории Финляндии.

В 1922 году рукоположен в иеромонаха.

В 1922 году за отстаивание в Финляндии юрисдикции патриарха Московского Тихона был сослан на остров Коневец.

В 1923 году архиепископом Серафимом (Лукьяновым) награждён грамотой за составление акафиста преподобному Арсению Коневскому.

В 1926 году был вынужден оставить Коневец и переехать в Болгарию. Временно проживал в Рильском монастыре, написав акафист основателю монастыря.

Из Болгарии вызван в Париж митрополитом Евлогием (Георгиевским). Был вольнослушателем в Богословском институте.

Некоторое время служил в церкви обители-приюта «Нечаянная Радость» в городе Гарган-Ливри (Франция).

В 1927 году был направлен на служение в Рабат (Марокко). Построил храм Воскресения Христова в Рабате, настоятелем которого был до своей кончины.

13 ноября 1932 года в день освящения храма возведён в сан архимандрита.

Трудами отца Варсонофия были открыты храмы в городах Хурибга, Танжер и Касабланка. Богослужения совершались также в других городах Марокко: Фесе, Марракеше, Кенитре и Мекнесе.

С 1946 года — благочинный русских церквей в Алжире и Марокко в ведении Западноевропейского экзархата Московского Патриархата.

Скончался 27 февраля 1952 года в Рабате. Погребён в русской православной часовне на христианском кладбище Рабата, вошедшей в 2010 году в «Перечень находящихся за рубежом мест погребения, имеющих для Российской Федерации историко-мемориальное значение».

Литература 
 Колупаев В. Е. Русские в Магрибе. Монография. М.: Издательство «Пашков дом», 2009. 415 с. илл. ISBN 978-5-7510-0435-4

Примечания

Ссылки 
 Архимандрит Варсонофий (Толстухин Василий Григорьевич) (1887—1952)
 Архимандрит Варсонофий (Толстухин) (1887—1952)

Архимандриты Русской православной церкви
Православие в Марокко
Русские эмигранты первой волны в Марокко
Похороненные на христианском кладбище Рабата